In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel der World Boxing Organization (kurz WBO) holten.

Die WBO gründete sich im Jahre 1988, als eine Gruppe von Geschäftsleuten aus Puerto Rico und der Dominikanischen Republik den jährlichen Kongress der World Boxing Association in Isla Margarita, Venezuela verließen.

Die WBO gehört erst seit 2007 zu den bedeutenden Verbänden.

Strohgewicht 

Weltmeistertitel im Strohgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Halbfliegengewicht 

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Fliegengewicht 

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Superfliegengewicht 

Titel im Superfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Bantamgewicht 

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Superbantamgewicht 

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Federgewicht 

Weltmeistertitel im Federgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Superfedergewicht 

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Leichtgewicht 

Weltmeistertitel im Leichtgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Halbweltergewicht 

Weltmeistertitel im Halbweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Weltergewicht 

Weltmeistertitel im Weltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Halbmittelgewicht 

Weltmeistertitel im Superweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Mittelgewicht 

Weltmeistertitel im Mittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Supermittelgewicht 

Weltmeistertitel im Supermittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Halbschwergewicht 

Weltmeistertitel im Halbschwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Cruisergewicht 

Weltmeistertitel im Cruisergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF

Schwergewicht 

Weltmeistertitel im Schwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – IBF – NBA – NYSAC

Siehe auch 
 Liste der Boxweltmeister der WBA
 Liste der Boxweltmeister der WBC
 Liste der Boxweltmeister der IBO
 Liste der Boxweltmeister der IBF

 Liste der Boxweltmeister im Schwergewicht
 Liste der Kämpfe um Boxweltmeistertitel im Schwergewicht

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBO

Einzelnachweise 

!
Weltmeister der IBO